Música
December (álbum), de George Winston
My December, álbum de Kelly Clarkson
"Remember December", canção gravada por Demi Lovato
"A Long December", canção gravada pela banda Counting Crows 

Cinema
December Bride, filme (1991) com Saskia Reeves
December Boys, filme (2007) com Daniel Radcliffe

Ver também

Desambiguações de artes